Barry Shear (1923-1979), regista e produttore americano
 Byron D. Shear (1869-1929), politico americano
 Claudia Shear (nata nel 1962), attrice e drammaturga americana
 Cornelius Lott Shear (1865-1956), micologo e patologo delle piante americano
 David B. Shear (nato nel 1954), diplomatico americano
 Harold E. Shear (1918-1999), ammiraglio della marina americana
 Joe Shear (1943-1998), pilota automobilistico americano
 Jules Shear (nato nel 1952), cantautore americano
 Linda Shear (nata nel 1948), musicista americana
 Marie Shear (1940-2017), scrittrice e attivista americana
 Matthew Shear (nato nel 1984), attore americano
 Michael D. Shear, giornalista americano
 Rhonda Shear (nata nel 1954), intrattenitrice e imprenditrice americana
 Tom Shear, musicista e produttore musicale americano
 Wayne G. Shear Jr., ammiraglio della Marina americana
 William Shear (nato nel 1942), zoologo americano
Pagine di disambiguazione